50 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 grudnia, a finał 9 grudnia.

Mistrzem świata został Japończyk Junya Koga, uzyskując czas 22,85. Srebrny medal wywalczył reprezentant Francji Jérémy Stravius (22,99). Brąz zdobył Pawieł Sankowicz z Białorusi (23,03). Reprezentant Polski Tomasz Polewka z czasem 23,40 zajął szóste miejsce ex aequo z Hiszpanem Miguelem Ortizem-Cañavate.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:06 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 19:51 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:57 czasu lokalnego.

Przypisy 

M